Bruille est un toponyme qui peut désigner :

 Bruille-lez-Marchiennes, commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Bruille-Saint-Amand, commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de toponyme